Coriandrum radians är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Anton Eugen Prantl. Coriandrum radians ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
radians